Pok i Mok (tytuł oryg. Pok & Mok, 2011) – francuski serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 1 września 2012 roku na kanale teleTOON+.

Fabuła 
Serial opowiada o zabawnych perypetiach ośmioletniego chłopca Moka i jego gibona, Poka. Razem przeżywają niesamowite przygody.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie MiniMini+/teleTOON+ – Studio Sonica
Reżyseria: Leszek Zduń
Dialogi i tłumaczenie:
 Jan Chojnacki (odc. 1-10, 21-23, 25-27, 34, 36, 70-78),
 Olga Gromek (odc. 11-20, 24, 28-33, 35, 37, 40-69)
Kierownictwo produkcji: Agnieszka Kudelska
Wystąpili:
 Leszek Zduń – Pok
 Maciej Falana – Mok
 Maciej Więckowski – Ernest - tata Moka
 Anna Gajewska – Penelopa - mama Moka
 Janusz Wituch – dziadek
 Anna Sroka – babcia
 Joanna Pach-Żbikowska – Kamila
 Katarzyna Skolimowska – pani Muniek
 Mikołaj Klimek – 
 kapitan (odc. 2-3, 22, 26-27, 60, 71-72),
 Głos w TV (odc. 3),
 listonosz (odc. 5, 59),
 Ziemniak (odc. 6),
 Aktor (odc. 9),
 Borsuki (odc. 15),
 Sąsiedzi (odc. 25),
 Zapaśnik (odc. 29),
 Mikołaj (odc. 29),
 Eduardo (odc. 32),
 Pan Zięba (odc. 33),
 Jack (odc. 35),
 Śmieciarz (odc. 55),
 Damian (odc. 57),
 Kapitan siłacz (odc. 58),
 Robot (odc. 61),
 Farmer (odc. 63, 70),
 Tata dzieciaków (odc. 66),
 Stefan (odc. 74),
 Tłum (odc. 76)
 Wojciech Chorąży – 
 hydraulik (odc. 4),
 Ziemniak (odc. 8),
 Głos z TV (odc. 9, 32),
 Smok (odc. 9),
 Borsuk (odc. 15),
 Elf (odc. 29),
 Widz (odc. 32),
 Elektrowrażliwiec (odc. 40),
 Sprzedawca (odc. 43),
 Konduktor (odc. 50),
 Kierowca (odc. 51),
 Listonosz (odc. 51),
 Daniel (odc. 57),
 Sąsiad (odc. 59),
 Doktor (odc. 63),
 Surfer (odc. 64),
 Kret (odc. 64),
 Larwa (odc. 64),
 Megafon (odc. 66),
 Plażowicz (odc. 67),
 Gospodarz (odc. 68),
 Robot (odc. 69),
 Dziennikarz (odc. 70),
 Lektor (odc. 71),
 Głos w TV (odc. 72),
 Prowadzący (odc. 74),
 Ktoś (odc. 75),
 Tonio (odc. 78),
 Hydraulik (odc. 78)
 Agnieszka Kudelska – 
 Carla (odc. 4),
 Wydra (odc. 4),
 Sekretarka (odc. 17),
 Rhonda (odc. 23),
 Rosalinda (odc. 32),
 sąsiadka (odc. 33),
 Roulitte (odc. 36, 67, 74, 78),
 Pogodynka (odc. 41),
 Lektorka (odc. 43),
 Reklama (odc. 43),
 Klientka (odc. 46),
 Konduktorka (odc. 50),
 Kiki (odc. 56, 59, 66),
 Kasjerka (odc. 66),
 Lady Gogo (odc. 76)
 Andrzej Hausner – 
 Głos z TV (odc. 6, 8, 10, 32),
 Głos z głośników (odc. 11),
 Spiker (odc. 17),
 Sąsiedzi (odc. 25, 33),
 Głos (odc. 29),
 Sprzedawca (odc. 31),
 Widz (odc. 32),
 Stefan (odc. 36)
 Dorota Gorjainow – 
 Handlarka (odc. 44),
 Ludzie (odc. 66),
 Plażowiczka (odc. 67),
 Wiedźma (odc. 70),
 Tłum (odc. 74),
 Prezenterka (odc. 76)
 Mieczysław Morański – 
 Klient (odc. 44),
 Stary rybak (odc. 49),
 Maszynista (odc. 50),
 Pan Gerard (odc. 53)

Tekst piosenki: Marek Krejzler (odc. 78)
Śpiewali: Maciej Falana, Joanna Pach-Żbikowska, Anna Sroka, Janusz Wituch, Mikołaj Klimek i Wojciech Chorąży (odc. 78)

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 

 Pok i Mok w bazie IMDb

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2012